Adams Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Adams Grove (Missouri), im Nodaway County
 Adams Grove (Tennessee), im Wilson County
 Adams Grove (Virginia), im Southampton County